DJ Rob, pseudoniem van Rob Janssen een Nederlands hardcorehouse-dj.
 Rob Janssen (dj), een Nederlands zanger, presentator en diskjockey. 
 R.H.C. Janssen, Nederlands boeddhist en psycholoog
 Rob Janssen (voetballer), Nederlands voetballer die speelde voor Lommel SK
 Rob Janssen (navigator), Nederlands rally navigator